Malonogometni klub "Renault Auto Krešo" (MNK Renault Auto Krešo, Renault Auto Krešo, Auto Krešo, Renault Auto Krešo Krapina) je bio futsal (malonogometni) klub iz Krapine, Krapinsko-zagorska županija.

O klubu 
MNK "Renault Auto Krešo" je službeno osnovan 2002. godine, te započeo s natjecanjem u "2. HMNL - Sjever", iako se malonogometna ekipa pod tim imenom postojala i ranije, te je osvojila turnir "Kutiju šibica" 2001. godine.  
Klub se s uspjehom natjecao u "2. HMNL - Sjever", osvojivši tri puta prvo i četiri puta drugo mjesto. 2009. godine je klub izborio plasman u "1. HMNL".  
Klub je bio uspješan i u natjecanju omladinskih selekcija - juniori su bili prvaci Hrvatske 2005. i 2006., a kadeti 2010. godine.  
U ljeto 2010. godine je došlo do financijskih poteškoća u radu kluba, te je klub odustao od daljneg nastupa u "1. HMNL".

Uspjesi 
 2. HMNL - Sjever 
 prvak: 2002./03., 2005./06., 2008./09. 
 doprvak: 2006./07.

 Prvenstvo Hrvatske za juniore
 prvak: 2005., 2006.

 Prvenstvo Hrvatske za kadete 
 prvak: 2010.

 Kutija šibica 
 pobjednik: 2001.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Izvori 
 Branko Piljek, Monografija zagorskog sporta , Zabok, 2011., , str. 58 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Krapinsko-zagorska županija, nogometni savez

Vanjske poveznice 
 old.futsalplanet.com, Auto Kreso Krapina

Hrvatski malonogometni klubovi
m Renault Auto Krešo
Krapina